Camp Jackson steht für US-Camps:
 Camp Jackson (Alabama) bei Scottsboro (Alabama)
 Camp Jackson (Kalifornien) bei Ione (Kalifornien) im Amador County während des Amerikanischen Bürgerkrieges
 Ehemaliger Name von Fort Jackson (South Carolina), US-Militärstützpunkt
 Camp-Jackson-Massaker, bei St. Louis während des Amerikanischen Bürgerkrieges
 Camp Jackson (Korea), US-Militärbasis in Uijeongbu, Südkorea